The Knickerbockers (band), een Amerikaanse garagerockgroep (1964-1970)
 GSVV The Knickerbockers, een voetbalvereniging uit Groningen
 HSV Knickerbockers Soest, een honk- en softbalvereniging